Földes, nagyközség Hajdú-Bihar megyében
 Földes, magyar családnév
 Földes Ferenc Gimnázium, Miskolc